Delpinoella är ett släkte av svampar. Delpinoella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Delpinoella